Aleksandr Aleksandrovitch Stepanov - en russe :  - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 
En 1998, il débute avec l'équipe réserve du HK Dinamo Moscou dans la Vyschaïa liga, le second échelon russe. Avec l'équipe première, il remporte la Superliga en 2000 et 2005. Il signe alors aux Ak Bars Kazan. Il enrichit son palmarès avec la Superliga 2006, la Coupe d'Europe des clubs champions 2007, la Coupe continentale 2008, la Coupe Gagarine 2009 et 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Dinamo Moscou 2|| Vyschaïa liga|| 18|| 7|| 15|| 22|| 30|| || || || ||
|-
| 1998-1999 || Dinamo Moscou || Superliga|| 21|| 0|| 4|| 4|| 16|| 15|| 0|| 2|| 2|| 20
|-
| 1999-2000|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 34|| 5|| 2|| 7|| 24|| || || || ||
|-
| 2000-2001|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 33|| 2|| 2|| 4|| 22|| || || || ||
|-
| 2001-2002|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 32|| 7|| 3|| 10|| 36|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 46|| 5|| 10|| 15|| 64|| 5|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2003-2004|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 52|| 8|| 10|| 18|| 42|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2004-2005|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 8|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 49|| 12|| 12|| 24|| 62|| 13|| 4|| 2|| 6|| 8
|-
| 2006-2007|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 50|| 13|| 11|| 24|| 109|| 14|| 7|| 5|| 12|| 20
|-
| 2007-2008|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 54|| 4|| 8|| 12|| 106|| 10|| 3|| 0|| 3|| 12
|-
| 2008-2009|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 53|| 5|| 9|| 14|| 73|| 21|| 2|| 2|| 4|| 36
|-
| 2009-2010|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 49|| 4|| 3|| 7|| 38|| 22|| 1|| 3|| 4|| 18
|-
| 2010-2011|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 52|| 8|| 7|| 15|| 32|| 9|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2011-2012|| Severstal Tcherepovets || KHL|| 51|| 7|| 14|| 21|| 42|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 41|| 5|| 3|| 8|| 36|| 10|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 2013-2014 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 38|| 2|| 6|| 8|| 59|| 18|| 1|| 5|| 6|| 20
|-
| 2014-2015 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 35|| 1|| 4|| 5|| 44|| 5|| 1|| 0|| 1|| 18
|-
| 2016-2017 || Vitiaz Podolsk || KHL|| 40 || 0 || 1 || 1 || 31 || - ||- || - || - || -

Références 

Naissance en avril 1979
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Vitiaz